Llista d'asteroides del 195001 al 196000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|195001-195100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|195101-195200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|195201-195300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|195301-195400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|195401-195500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|195501-195600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|195601-195700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|195701-195800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|195801-195900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|195901-196000 [ modifica]

|-
|}